Preludium (muziektijdschrift), het tijdschrift van Het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest;
 Preludium (literair tijdschrift), een literair tijdschrift dat bestaan heeft van 1984 tot 1993;
 het latijnse woord (ook gespeld praeludium) waarvan de muziekterm Prelude (voorspel) is afgeleid;
 Preludium (Stravinsky), een compositie van Igor Stravinsky.